

Personnalités  

 Kannan Soundararajan (né en 1973), mathématicien ;
 , homme politique indien, député au parlement indien ;
  (1923-2013), musicien et chanteur indien ;
 Tamilisai Soundararajan (née en 1961), médecin et femme politique indienne, gouverneure d'État.